Пилео́лус ( от pileus — шляпа, колпак, также , ) — головной убор священника (см. также камауро), являющийся традиционным для клира Римско-католической и Англиканской церквей.

Описание 
Внешне пилеолус практически идентичен традиционному еврейскому головному убору — кипе, и представляет собой шапочку, состоящую из восьми остроконечных клиньев, сшитых вместе так, что их острые углы сходятся в одной точке, в этом месте имеется небольшой хвостик. Цвет определяется рангом носящего: в католической традиции пилеолусы белого цвета может носить только папа римский, красные или алые носят кардиналы, фиолетовые — епископы, территориальные аббаты и территориальные прелаты, рядовым священникам и дьяконам полагаются пилеолусы чёрного цвета.

Использование 
Священнослужители Средних веков стали носить пилеолус вследствие необходимости содержать тонзуру в тепле в помещениях церквей, где зачастую было холодно и сыро; в настоящее время он продолжает существование как традиционный головной убор.

Все члены Римско-католической церкви, посвящённые в духовный сан, обязаны носить пилеолус.

В наше время на практике ношение пилеолуса — явление чрезвычайно редкое среди рядовых католических священников и дьяконов, но распространённое среди аббатов. Францисканские, бенедиктинские и траппистские монахи иногда носят коричневые головные уборы, похожие на пилеолус, но имеющие другие названия; эти головные уборы, как правило, шьются из более плотной ткани, поскольку служат в первую очередь для согревания головы.

Ношение во время мессы 
Всем представителям епископата, то есть папе римскому, кардиналам, титулярным епископам (епископам, обладающим званием, но не имеющим подчинённых территорий) и епархиальным епископам полагается иметь пилеолус на голове во время служения мессы на протяжении большей её части, снимать в начале Евхаристического Канона и возвращать на место в конце обряда причащения. В некоторых церквях для хранения пилеолуса в течение этой части мессы используется  funghellino — небольшая подставка, располагающаяся на алтаре и как правило выполненная из меди или дерева. Никому иному  надевать пилеолус во время мессы не дозволяется.

При надевании духовным лицом митры пилеолус также остаётся на голове и располагается внутри митры.

В англиканской церкви 
Пилеолусы носят некоторые англиканские епископы, в основном в Африке (характерный пример — архиепископ из Южно-Африканской Республики, Десмонд Туту). Носятся они согласно тем же правилам, что и в Римско-католической церкви.

Обычаи и нововведения, связанные с пилеолусами 
У папы римского Иоанна Павла II был обычай дарить пилеолус, который он носил, если таковой имелся под рукой, на память своим гостям. Подобная практика была принята и при иных папах. Человек, планирующий посещение папы, может заранее обсудить этот обычай с его секретарём, а также убедиться в том, что новый пилеолус имеет подходящий размер и т. д.

См. также 
 Коллекция Филиппи
 Тюбетейка
 Скуфья
 Феска
 Фригийский колпак
 Камилавка
 Биретта

Ссылки 

 History and use of the Zucchetto in the Roman Catholic church 
 Pictures of Zucchetti, information and literature in German language 

Папское облачение
Католическое церковное и литургическое облачение
Головные уборы духовенства